Ostrovu se poate referi la:
Ostrovu, Călărași
Ostrovu, Prahova